Vitalija D'jačenko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis President's Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maria João Koehler che ha battuto in finale Marta Sirotkina 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
 Sesil Karatančeva (ritiro)
 Julija Putinceva (secondo turno)
 Dinah Pfizenmaier (quarti di finale)

  Kurumi Nara (primo turno)
  Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
  Maria João Koehler (Campionesse)
  Marta Sirotkina (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

President's Cup 2012